Russell Springs – città del Kansas (Stati Uniti)
Russell Springs – città del Kentucky (Stati Uniti)